Дубровка — деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Расположена в 18 км к северо-востоку от города Себеж.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 453 жителя.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Дубровской волости.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района